MFK Rožňava (celým názvem: Mestský futbalový klub Rožňava) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Rožňava. Založen byl v roce 1913 pod názvem RIKIT. Od sezóny 2019/20 působí v 5. lize Košicko-gemerské VsFZ.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu MFK Rožňava s kapacitou 1 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1913 – RIKIT (ROZSNYÓI IPAROSOK ÉS KERESKEDÖ IFJAK TORNAKÖRE)
 1919 - ROZSNYÓI ATLÉTIKAI CLUB  (RAC)
 1926- Rozsnyói Sport Club (RSC)
 1941 – MOVE RSC (Magyar Országos Véderő Egylet Rozsnyói Sport Club)
 1947 – ŠK Železorudné bane Rožňava
 1953 – DŠO Baník Rožňava
 1956 – TJ Baník Rožňava (Telovýchovná jednota Baník Rožňava)
 1988 – TJ Baník Agro Rožňava
 1992 – FK Baník Agro Rožňava
 1993 – FK Kalcit Rožňava
 FK Kalcit VTJ Rožňava (Futbalový klub Kalcit Vojenská telovýchovná jednota Rožňava)
 SP MFK Rožňava (Mestský futbalový klub Rožňava)
 2015 – MFK Rožňava (Mestský futbalový klub Rožňava)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1921 - 1931: MLSz (Magyar Labdarúgók Szövetsége) stredoslovenská futbalová župa so sídlom vo Fiľakove alebo v R. Sobote   
 1931 - 1938: MLSz (Magyar Labdarúgók Szövetsége) severná futbalová župa so sídlom v Košiciach
 1939–1940: Északi Alszövetség – sk. Bükkvidéki (I. osztály)
 1941–1942: Felvidéki kerület – sk. Bükkvidéki (I. osztály)
 1942–1943: Felvidéki kerület – sk. Sajóvölgyi (I. osztály)
 1943–1944: Miskolci (Felvidéki) kerület – sk. Bükkvidéki (I. osztály)
 1950: Oblastní soutěž – Skupina D
 1951–1954: Krajský přebor – sk. Košice
 1960–1965: Krajský přebor – sk. Východ
 1965–1971: Divize F
 1971–1972: Krajský přebor – sk. Východ
 1972–1975: Divize F
 1975–1981: Krajský přebor – sk. Východ
 1981–1983: Divize – sk. Východ
 1983–1987: Divize – sk. Východ (Západní)
 1987–1988: Divize – sk. Východ
 1988–1992: I. A trieda  – sk. Západ
 1992–1993: Divize – sk. Východ
 1993–1994: 4. liga 
 1994–1995: 3. liga – sk. Východ
 1995–1996: 2. liga
 1996–2000: 3. liga – sk. Východ
 2000–2012: 4. liga  – sk. Jih
 2012–2014: 5. liga  – sk. Jih
 2014–2017: 4. liga  – sk. Jih
 2017–2019 : 3. liga – sk. Východ
 2019–2022: 5. liga Košicko-gemerská VsFZ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky  
 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1918
MFK